Улица Савчука () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Александра Молодчего до тупика, исторически сложившаяся местность (район) Красный мост.

Нет примыкающих улиц.

По названию улицы именуется остановка общественного транспорта, расположенная на улице Александра Молодчего.

История 
Улица проложена в начале 1980-х годов. Улица расположена на намывном грунте в пойме Десны. В 1983 году построена школа № 2.

Название — в честь Героя Советского Союза Григория Петровича Савчука.

Застройка 
Непарная сторона улицы занята многоэтажной жилой застройкой (9-этажные дома) — участок между улицами Савчука и Береговая; парная сторона — усадебной застройкой и многоэтажной жилой (5-этажные дома) — относится к улице Ильи Шрага. Улица расположена в пойме реки Десна.

Учреждения: 
 дом № 13 — школа № 2

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 721 САВЧУКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова